C14H22N2O3 – formula molecolare dell'atenololo
C14H22N2O3 – formula molecolare del practololo
C14H22N2O3 – formula molecolare della trimetazidina

Formule molecolari